De President's Cup 1984 was de 14e editie van de President's Cup, later Korea Cup genoemd. Het toernooi werd gehouden van 30 mei tot en met 9 juni 1984. Aan het toernooi deden 8 landen mee. Het Braziliaanse Bangu AC werd kampioen, in de finale versloegen zij Hallelujah met 2–1. Het nationale elftal van Zuid-Korea werd derde.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Externe link
President's Cup 1984 op rsssf.com

Voetbal in 1984
Korea Cup